Gesichtsfeld steht für:
 Gesichtsfeld (Wahrnehmung), Wahrnehmungsbereich des Sehsystems
 Gesichtsfeld bei Okularen, siehe Okular#Eigenschaften

Siehe auch:

 Fernrohr#Gesichtsfeld im Fernrohr
 Sichtfeld